Silvia Rosa Huamani Quispe, conocida por su nombre artístico Rosita de Espinar, (*Espinar, 24 de marzo de 1987) es una cantautora peruana de música folclórica andina.

Su niñez 
Desde temprana de edad empezó a cantar. Demostrando amor por la música andina del Perú. Pero sus padres no le daban la oportunidad, pues decían que su timbre de voz  no era el indicado para cantar, era ronquita decían.

Su consagración 
Ya es conocida en todo el Perú y tiene propuestas para viajar al extranjero. Su marco musical "Los Fabulosos del Sur"

Discografía 
Tiene 3 CD y DVD grabados con la siguiente casa disquera:
 Amor Amor Producciones

Canciones  
 Dime si eres feliz (Éxito)
 Suspiros de amor (Éxito)
 En los carnavales nos conocimos
 Amor cibernético.
 Me han dicho que estas solo
 Costumbres
 Cholito bandido
 Chachacomaschay
 Te ame de verdad 
 Lindo muchachito 
 No te perdono 
 Serás mi único amor me decías 
 Ya no quiero que me ruegues 
 Amores amores 
 Terco corazón  
 Déjame vivir mi vida  
 La cantina es mi refugio 
 Yo soy cuzqueñita 
 Déjenme ser feliz 
 Solo vivo por ti

Véase también 
 Música del Perú
 Música andina del Perú

Enlaces externos 

 Sitio Web Oficial www.rositadeespinar.pe
 Facebook Sitio Oficial
 Youtube Channel

Cuzqueños
Cantantes de folclore de Perú
Cantantes femeninas de Perú
Cantautores de Perú
Compositores de Perú
Músicos de Perú